Стюарт Александер Адамс (, 16 вересня 1904, Калгарі — 18 травня 1978, Калгарі) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1921 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Усього провів 107 матчів у НХЛ, включаючи 10 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ